Симеоново може да се отнася за:
 Симеоново – село в област Ямбол, община Тунджа
 Симеоново – бивше село, понастоящем квартал на София, над Околовръстния път
 Симеоново – неофициално име на квартал в София, под Околовръстния път, в землището на кв. Симеоново, край ж.к. „Младост“ (микрорайони 2 и 4):
 Академия на МВР (или Школа в Симеоново)
 Американски колеж (рядко Колеж в Симеоново)

Вижте също 
 Цар Симеоново – село в област Видин, община Видин
 Кабинков лифт Симеоново - Алеко